Arturo Prat hace referencia a varios artículos:

Personas
Arturo Prat, oficial naval de Chile muerto en el Combate Naval de Iquique.
Arturo Prat Carvajal, hijo de Arturo Prat Chacón, diputado y ministro de hacienda.
Arturo Prat Lopicich, personaje de televisión de Chile, sobrino tataranieto de Arturo Prat Chacón.

Instituciones

Deportivas 
Asociación Arturo Prat
Club Deportivo Arturo Prat (Valparaíso)
Deportivo Universidad Arturo Prat
Gimnástico Arturo Prat

Educacionales 
Escuela Naval Arturo Prat
Instituto Histórico Arturo Prat
Universidad Arturo Prat

Lugares 
Avenida Arturo Prat, en Concepción.
Base Naval Capitán Arturo Prat, en la Antártica Chilena.
Cabo Prat, en la Región de Magallanes.
Calle Prat, en Valparaíso.
Estación Prat, estación de ferrocarril en la Región de Valparaíso.
Fortín Prat, estadio en Valparaíso.
Isla Prat, en la Región de Aysén.
Muelle Prat, en Valparaíso.
Plaza Arturo Prat, en Iquique.
Provincia Capitán Prat, en la Región de Aysén.
Sierra Arturo Prat, en la Región de Magallanes.
Villa Prat, en la Región del Maule.

Naves 
Arturo Prat (1881), crucero-cañonero "Arturo Prat";
Capitán Prat (CL-03), crucero ligero "Capitán Prat";
Capitán Prat (FFG-11), fragata "Capitán Prat";

Otros 
Prat, espada de honor, telefilme.